Río Tingo Grande steht für folgende Flüsse in Peru:
 Río Tingo Grande, Oberlauf des Río Tocache
 Río Tingo Grande, Nebenfluss des Río Quilca (Río Chili)

Siehe auch:
 Río Tingo